Damernas turnering i fotboll vid panamerikanska spelen 2003 avgjordes i Santo Domingo, Dominikanska republiken under perioden 2-15 augusti 2003. Brasilien blev mästare efter vinst i finalen mot Kanada.

Matchresultat

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Utslagsspel

Semifinaler

Match om tredje pris

Final
En första match spelades 14 augusti 2003 men avbröts i 24:e minuten vid ställningen 0-0 på grund av starkt regn. Matchen spelades om dagen därpå.

Se även
 Herrarnas turnering i fotboll vid panamerikanska spelen 2003

Dam